Кретово — топоним в России:

 Кретово — село в Брасовском районе Брянской области
 Кретово — бывший посёлок в Навлинском районе Брянской области
 Кретово — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области